{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (63901) - || 2001 SJ14 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63902) - || 2001 SZ14 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63903) - || 2001 SM17 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63904) - || 2001 SR17 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63905) - || 2001 SF18 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63906) - || 2001 SN19 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63907) - || 2001 SJ20 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63908) - || 2001 SM20 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63909) - || 2001 SU22 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63910) - || 2001 SQ30 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63911) - || 2001 SV30 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63912) - || 2001 SB31 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63913) - || 2001 SG32 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63914) - || 2001 SP33 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63915) - || 2001 SG34 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63916) - || 2001 SE35 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63917) - || 2001 SJ37 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63918) - || 2001 SU37 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63919) - || 2001 SR39 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63920) - || 2001 SC40 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63921) - || 2001 SK40 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63922) - || 2001 SQ40 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63923) - || 2001 SV41 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63924) - || 2001 SO42 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63925) - || 2001 SW44 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63926) - || 2001 SQ45 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63927) - || 2001 SU45 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63928) - || 2001 SY46 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63929) - || 2001 ST47 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63930) - || 2001 SZ47 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63931) - || 2001 SH48 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63932) - || 2001 SZ48 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63933) - || 2001 SA52 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63934) - || 2001 SQ53 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63935) - || 2001 SV53 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63936) - || 2001 SA54 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63937) - || 2001 SB54 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63938) - || 2001 SE54 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63939) - || 2001 SD55 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63940) - || 2001 SR55 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63941) - || 2001 SP56 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63942) - || 2001 SQ56 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63943) - || 2001 SR56 ||16 september 2001 || LINEAR
|-
| (63944) - || 2001 SQ57 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63945) - || 2001 ST57 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63946) - || 2001 SC58 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63947) - || 2001 ST58 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63948) - || 2001 SL59 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63949) - || 2001 SX60 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63950) - || 2001 SG61 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63951) - || 2001 SP62 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63952) - || 2001 SU64 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63953) - || 2001 SY64 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63954) - || 2001 SB65 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63955) - || 2001 SP65 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63956) - || 2001 SJ67 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63957) - || 2001 SS67 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63958) - || 2001 SV67 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63959) - || 2001 SW67 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63960) - || 2001 SG68 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63961) - || 2001 SK68 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63962) - || 2001 SS68 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63963) - || 2001 SZ68 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63964) - || 2001 SM69 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63965) - || 2001 SV70 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63966) - || 2001 SY70 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63967) - || 2001 SF71 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63968) - || 2001 SG71 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63969) - || 2001 SL71 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63970) - || 2001 SG72 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63971) - || 2001 SV72 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63972) - || 2001 SB73 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63973) - || 2001 SS75 ||19 september 2001 || LONEOS
|-
| (63974) - || 2001 SB77 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63975) - || 2001 SH77 ||17 september 2001 || LINEAR
|-
| (63976) - || 2001 SM78 ||19 september 2001 || LINEAR
|-
| (63977) - || 2001 SQ79 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (63978) - || 2001 SE83 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (63979) - || 2001 SC86 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (63980) - || 2001 SW92 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (63981) - || 2001 SA95 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (63982) - || 2001 SR104 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (63983) - || 2001 SM105 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (63984) - || 2001 SP105 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (63985) - || 2001 SQ105 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (63986) - || 2001 SE106 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (63987) - || 2001 SP106 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (63988) - || 2001 SF107 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (63989) - || 2001 SJ107 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (63990) - || 2001 SA108 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (63991) - || 2001 SB108 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (63992) - || 2001 SY108 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (63993) - || 2001 SO109 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (63994) - || 2001 SQ109 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (63995) - || 2001 SF110 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (63996) - || 2001 SU110 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (63997) - || 2001 SX110 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (63998) - || 2001 SL111 ||20 september 2001 || LINEAR
|-
| (63999) - || 2001 SD113 ||18 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (64000) - || 2001 SD115 ||20 september 2001 || W. K. Y. Yeung|}

Planetoïdenlijsten